De vuurproef (hoorspel), hoorspel van de BBC.
 De vuurproef (attractie), attractie in Het Spoorwegmuseum.
 De vuurproef (film), tv-film (1968) van Walter van de Kamp